Ліндсей — традиційне українське написання англійського Lindsey та Lindsay (МФА: /ˈlɪnzi/), що походить від імені шотландського клану. Зустрічається також написання Ліндсі.

Прізвице 

 Джефф Ліндсі — американський письменник
 Ендрю Ліндсей — шотландський веслувальник
 Джилліан Ліндсей — британська веслувальниця
 Джоан Ліндсі — австралійська письменниця та художниця.
 Роберт Ліндсей — британський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1920).

Ім'я 

 Ліндсей Белісл — канадська борчиня вільного стилю
 Ліндсей Вонн — американська гірськолижниця
 Ліндсі Девенпорт — американська тенісистка
 Ліндсей Дурлакер — американський борець греко-римського стилю
 Ліндсей Еллінгсон — американська модель
 Ліндсі Лоан — американська акторка, поп співачка і модель
 Ліндсей Скуп — американська веслувальниця